Molekulska formula -{C13H13NO4}- se može odnositi na:

 CPCCOEt
 CX614